Gerwert ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Gerwert, deutscher Luftfahrtmanager
 Klaus Gerwert (* 1956), deutscher Biophysiker